L'église Santa Giusta est une église située en Italie, dans la frazione de Bazzano de la commune de L'Aquila (Abruzzes, province de L'Aquila).

Histoire

L'abbaye

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 

Giusta, Bazzano
Monument à L'Aquila